Sanfioresi – abitanti di San Fior di Sotto
Sanfioresi – abitanti di San Fior